USB, henviser til forskellige artikler:

 Universal Serial Bus – er en databus, som findes på de fleste computeres bundkort.
 USB-nøgle – Dongle til USB eller mindre flash-lagerenhed.
 Upper sideband
 Unified S-band - sporingssystem og kommunikationssystem udvilket til Apollo-programmet af NASA og Jet Propulsion Laboratory (JPL).